Il gruppo della langbeinite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della langbeinite 
 Efremovite
 Langbeinite
 Manganolangbeinite

Note 

Langbeinite